Le Marteau sans maître (frz.; Der Hammer ohne Meister) steht für:

 Le Marteau sans maître, eine Sammlung von Gedichten von René Char
 Le Marteau sans maître (Boulez), eine Komposition von Pierre Boulez